Bernard Zabłocki (1907-2002) – mikrobiolog i immunolog
 Cyprian Zabłocki (1792-1868) – ziemianin herbu Łada
 Erazm Zabłocki (1831-1884) – uczestnik powstania styczniowego, komisarz
 Feliks Zabłocki (1846-1874) – drzeworytnik warszawski
 Franciszek Zabłocki (1752-1821) – komediopisarz i poeta
 Jakub Zabłocki (1984-2015) – piłkarz 
 Janusz Zabłocki (1923-2003) – dyplomata
 Janusz Zabłocki (1926-2014) – publicysta, polityk
 Jerzy Zabłocki (1927-1993) – polski malarz, grafik
 Krzysztof Zabłocki (ur. 1951) – tłumacz, wykładowca
 Krzysztof Zabłocki (1949-1999) - żeglarz
 Marian Zabłocki (1924-2011) – profesor nauk technicznych
 Mateusz Zabłocki (1887-1939) – duchowny katolicki, major
 Michał Zabłocki (ur. 1964) – poeta, scenarzysta
 Michał J. Zabłocki (ur. 1950) – producent filmowy, scenarzysta
 Stanisław Zabłocki (ur. 1950) – sędzia Sądu Najwyższego
 Tomasz Zabłocki (ur. 1978) – koszykarz
 Wojciech Zabłocki (ur. 1930) – architekt, szermierz (olimpijczyk)
 Wojnisław Kazimierz Sawicz-Zabłocki (1850- lub 1849-1893) – białoruski i polski prozaik, dramaturg, poeta i publicysta